

Бельно — село в гміні Єжево Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бельно — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Бельно — село в гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Бельно — село в гміні Заґнанськ Келецького повіту Свентокшиського воєводства